Појам  може да се односи на:
Шлезвиг (регион), регион у Немачкој 
Шлезвиг-Холштајн, савезна држава Немачке
Војводство Шлезвиг, бивша држава
Шлезвиг (град)
Шлесвиг (Ајова)